Příjmení Wiedermann nese více různých osobností:

 Bedřich Antonín Wiedermann (1883–1951) – český varhanní virtuos, hudební pedagog a skladatel
 Gustav Wiedermann (1850–1914) – český architekt
 Karel Wiedermann (1815–???) – český lázeňský architekt
 Zdenka Wiedermannová-Motyčková (1868–1915) – česká bojovnice za ženská práva, učitelka a redaktorka

Podobné příjmení 
 Wiedemann

Externí odkazy